

Cinema
Six Pack – film del 1982 diretto da Daniel Petrie
Six-Pack – film del 2000 diretto da Alain Berbérian
Six-Pack – film del 2011 diretto da Chucho E. Quintero
Sixpack Film – casa di distribuzione cinematografica austriaca

Musica
Six Pack – gruppo musicale pop cileno
Six Pack – gruppo musicale punk serbo
Six Pack – raccolta dei The Police del 1980
Six Pack – raccolta degli ZZ Top del 1987
Six Pack – EP dei Black Flag del 1981
SixPack – album dei Six Pack del 2007

Altro
Six pack – insieme di misure legislative dell'Unione europea
Sixpack – gruppo di personaggi dei fumetti Marvel Comics
Sixpack France – azienda di abbigliamento francese
6-Pak – raccolte di videogiochi